Кожым — название географических объектов в России:

 Кожым — посёлок городского типа в городском округе  Инта Республики Коми.
 Кожым — река в Республике Коми, приток  реки Косью.

См. также 
 Кажым